Kyrrex — криптовалютна платформа, головний офіс якої розташований на Мальті.  Компанія заснована Віктором Кочетовим та Михайлом Романенком у 2018 році. Додатки Kyrrex доступні всім власникам смартфонів з операційними системами iOS та Android.

Історія

У січні 2019 року Kyrrex отримала дозвіл від Естонського Фінансового Аналітичного Відділу на проведення операцій фіатними грошима.

У 2020 році Kyrrex запустила Liquidity Hub — опцію, яка спрощує об'ємні торги та актуалізує показники ліквідності для проєктів з допомогою списку операцій та оновлення інформації у реальному часі.

KRRX — власний токен компанії, який презентували в жовтні 2021 року разом з IEO (Initial Exchange Offering). Токен KRRX представили на Binance та включили до бази Coinmarketcap. 

У листопаді 2021 року Kyrrex отримала ліцензію 4-го класу на обробку віртуальних фінансів від MFSA.

Concorde Capital та Kyrrex є офіційними партнерами з листопада 2021 року.

Доступність

Дозвіл від Естонського Фінансового Аналітичного Відділу та ліцензія 4-го класу на обробку віртуальних фінансів від MFSA дозволяють Kyrrex надавати послуги легально по всьому світу, окрім таких країн та регіонів: Афганістан, Алжир, Бангладеш, Єгипет, Ірак, Іран, Ємен, Йорданія, Ліван, Лівія, Малі, Мавританія, Нігерія, Північна Корея, Оман, Пакистан, Палестина, Сомалі, Шрі-Ланка, Судан, Сирія, Туніс, Автономна Республіка Крим, Американські Віргінські Острови, США, Російська Федерація, Білорусь, Індонезія.

Спорт

Один із найращих гравців падель, Мартін Ді-Ненно, став амбасадором Kyrrex у 2022 році.

У квітні 2022 року команда Prima Pramac Racing з MotoGP, зокрема гонщики Хорхе Мартін та Йоан Зарко, офіційно заявила про партнерство з Kyrrex. Компанія підписала договір з Педро Акостою, молодим гонщиком Moto2, на початку 2022 року.

У серпні 2022 року Віктор Кочетов підтвердив, що Джек Дуейн (син п'ятиразового чемпіона Міка Дуейна) підписав контракт з Kyrrex.

Російське вторгнення в Україну

У березні 2022 року Kyrrex перевела 1,5 мільйона гривень Київській міській державній адміністрації, аби запобігти подальшому вторгненню Росії в Україну. Компанія заснувала власний Благодійний фонд Kyrrex у червні 2022 року, щоби допомогти українським біженцям та локальним волонтерським організаціям.

Примітки 

Валютні біржі
Сервіси обміну цифрових валют